Посуэло-де-ла-Орден ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,72 км². Население — 62 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида